Ту-Сент-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Ліможа, 30 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ту-Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 Ту-Сент-Круа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ту-Сент-Круа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ту-Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ту-Сент-Круа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез